Augusta Anhaltsko-Desavská (Prinzessin Amalie Auguste von Anhalt-Dessau; 18. srpna 1793 – 12. června 1854) byla německou princeznou z Anhaltsko-Desavska a sňatkem s Fridrichem Güntherem Schwarzbursko-Rudolstadtským v letech 1816 až 1854 schwarzbursko-rudolstadtskou kněžnou.

Život 
Augusta se narodila 18. srpna 1793 v Dessau jako nejstarší potomek Fridricha Anhaltsko-Desavského a jeho manželky Amálie Hesensko-Homburské, dcery lankraběte Fridricha V. Hesensko-Homburského.

15. dubna 1816 se Augusta v Dessau provdala za svého bratrance, schwarzbursko-rudolstadtského knížete Fridricha Günthera, syna Ludvíka Fridricha II. Schwarzbursko-Rudolstadtského a Karoliny Hesensko-Homburské. Měli spolu tři syny:

 Fridrich Günther Schwarzbursko-Rudolstadtský (1818–1821)
 Günther Schwarzbursko-Rudolstadtský (1821–1845)
 Gustav Schwarzbursko-Rudolstadtský (1828–1837)

Jemná a přátelská princezna byla mezi obyvateli populární a byla považována za patronku vědy a umění. Kněžna Augusta zemřela 12. června 1854 v Rudolstadtu. Její manžel se v roce 1855 znovu oženil s dcerou jejího bratra Jiřího.

Vývod z předků

Reference

Externí odkazy 
 

Askánci
Schwarzburgové
Narození v roce 1793
Narození 18. srpna
Narození v Dessau
Úmrtí v roce 1854
Úmrtí 12. června
Úmrtí v Durynsku
Ženy